IVF steht für:

 In-vitro-Fertilisation, eine Methode der künstlichen Befruchtung
 Internation Video Federation
 Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, heute IVF Hartmann
 Indeo video file (.ivf), ein minimales Containerdateiformat für Videodaten

IVF